Lavelle ist der Familienname folgender Personen:

 Bec Lavelle (eigtl. Rebecca Anne Lavelle; * 1980), australische Sängerin
 Becky Lavelle (* 1974), US-amerikanische Triathletin
 Caroline Lavelle (* 1969), britische Cellistin
 James Lavelle (* 1974), britischer Musiker und Produzent
 John Lavelle (1949–2007), US-amerikanischer Politiker
 Louis Lavelle (1883–1951), französischer Philosoph
 Matt Lavelle (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rose Lavelle (* 1995), US-amerikanische Fußballspielerin